Ел Конехал има више значења:

 Ел Конехал (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Конехал, Гранха (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Конехал (Момас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику